13 Pułk Artylerii Ciężkiej (1920) – oddział artylerii ciężkiej Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w okresie wojny polsko-bolszewickiej
 13 Pułk Artylerii Ciężkiej (PSZ) – pułk artylerii ciężkiej PSZ na Zachodzie